Chrysis peut désigner plusieurs sujets.

Art et littérature 
 Chrysis, une comédie néolatine de Pie II ;
 Le personnage Chrysis du roman Aphrodite de Pierre Louÿs ;
 Chrysis, un roman de Jim Fergus.

Zoologie 
 Chrysis, un genre d'insectes hyménoptères.